Latton – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Essex
 Latton – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Wiltshire